Thrasybulus van Milete, tiran van Milete (begin 6e eeuw v. Chr.)
Thrasybulus van Syracuse, tiran van Syracuse (begin 5e eeuw v. Chr.)
Thrasybulus van Athene, Atheens democratisch staatsman (eind 5e eeuw v. Chr.)
pseudoniem van Conrad Busken Huet